Per Cefisodoro (in greco antico: Κηφισόδωρος, Kephisόdoros) si può intendere: 
 Cefisodoro, commediografo ateniese premiato nelle Lenee del 402 a.C.
 Cefisodoro, oratore ateniese del IV secolo a.C., allievo di Isocrate
 Cefisodoro, pittore dell'antica Grecia del V secolo a.C.